Lorenzo Perazzolo (1984) – pallavolista italiano
 Mario Perazzolo (1911-2001) – allenatore di calcio e calciatore italiano